Sant’Àgata steht für die piemontesischen Namen folgender italienischer Gemeinden:

 Sant’Agata Fossili, Provinz Alessandria
 Santhià, Provinz Vercelli

Siehe auch:
 Sant’Agata